O Supermanual do Escoteiro-Mirim é um livro infantil publicado pela Editora Abril em 1980. Reúne a maior parte do conteúdo de três manuais Disney publicados anteriormente:
Manual do Escoteiro-Mirim (1971)
Magirama (Manual de Mágicas) (1975)
2º Manual do Escoteiro-Mirim (1976)

A obra é apresentada numa edição de luxo, com sobrecapa plástica com cadeado (as últimas páginas, pautadas, eram destinadas ao "Diário Secreto"), e tinha como brinde uma bússola de pulso.

Literatura infantojuvenil
Escoteiro-Mirim, Supermanual do